Il doppio  del Toray Pan Pacific Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo ma sono state eliminate al primo turno da Flavia Pennetta e Gisela Dulko.

Liezel Huber e Lisa Raymond hanno sconfitto in finale Gisela Dulko e Flavia Pennetta per 7-64, 0-6, [10-6]

Teste di serie

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (campionesse)
 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (finale)

 Vania King /  Jaroslava Švedova (semifinale) 
 Viktoryja Azaranka /  Marija Kirilenko (ritirate, semifinale)

Tabellone

Note 
 

Toray Pan Pacific Open 2011